La palabra abreviación puede referirse a:

 Representar una palabra de forma más corta utilizando sus letras.
 Procedimiento lingüístico de hacer más corta la morfología de ciertas palabras por acortamiento, abreviatura, contracción, etc., incluyendo las siglas y los acrónimos.
 La exposición breve del contenido esencial de un texto o de un tema, también llamado compendio o resumen.

Referencias